Любовь Осиповна Дюрова (настоящая фамилия Дюр, в замужестве Каратыгина; 1805—1828) — драматическая артистка Императорского петербургского театра.

Биография 
Родная сестра выдающегося русского артиста Николая Осиповича Дюра. Она родилась на два года раньше своего брата, в 1805 году в Санкт-Петербурге. Поступила в Санкт-Петербургское театральное училище на драматическое отделение, где училась у драматурга князя А. А. Шаховского, и оказала влияние на выбор младшего брата: учась в Петербургском театральном училище в балетном классе у Ш. Л. Дидло, он тоже перешёл в драматический к А. А. Шаховскому.

Их дед француз Жан Батист Дюр бежал во время Французской революции в Польшу, где стал придворным живописцем Станислава Понятовского и был убит во время возмущения Костюшки. Сын его Жозеф, едва спасшись, приехал в Петербург, открыв парикмахерскую, и назывался русифицированным именем Осип. Он познакомился со многими артистами русской труппы и женился на сестре прославленной русской танцовщицы Е. И. Колосовой. Евгения Колосова приходилась родной тёткой Любови и Николаю Дюрам, а её дочь Александра Колосова-Каратыгина — их двоюродная сестра.

Любовь Осиповна, окончив училище, была принята в Петербургскую драматическую императорскую труппу, дебютировав в 1821 году ролью Агнесы в комедии «Школа женщин» Мольера. По свидетельству современников, она сразу же стала любимицей публики, заняв первые роли.

Однако жизнь актрисы оказалось недолгой, дав ей пробыть на сцене всего 7 лет.

Незадолго перед смертью она вышла замуж за Петра Андреевича Каратыгина. А чуть раньше, в 1827 году, её двоюродная сестра Александра стала женой другого из братьев, В. А. Каратыгина. Через несколько месяцев после замужества, в 1828 году, Любовь Осиповна скончалась от чахотки.

П. А. Каратыгин в своих известных театральных мемуарах, названных им «Записки», писал о ней: «Первая моя жена была Любовь Осиповна Дюрова (ученица кн. Шаховского), родная сестра известного артиста Николая Осиповича Дюрова. Она так же, как и брат её, была в своё время любимицей публики. Она скончалась в том же 1828 году». (Примечание Каратыгина).

Среди ролей:
 «Ревнивая жена» (комедия) — Евгения
 «Игра любви и случая» (комедия) — Сильвия
 «Севильский цирюльник» Бомарше — Розина
 «Эдип в Афинах» В. А. Озерова (трагедия) — Антигона
Критика отмечала: «Она сразу стала любимицей публики. Прелестная и грациозная, Дюрова царила одинаково в легкой комедии и в трагедии. Всегда эффектная, Дюрова была всегда естественна и разнообразна».

Примечания

Ссылки 
 Национальная историческая энциклопедия

Любовь Осиповна
Умершие от туберкулёза